Highway in the Sky (hyppigt forkortet til HITS) har flere betydninger eller specialiseringer:
Highway in the sky – Disneyland Monorail System.
NASA Highway in the sky – se Small Aircraft Transportation System.
FlightLogic Highway in the Sky

Kilder/referencer 

en:Highway in the sky